Михайло Макаров:
 Макаров Михайло Маркович (1904—1985) — український сценарист.
 Макаров Михайло Васильович (1916—1944) — військовий льотчик.